Кубок Данії з футболу 2019–2020 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул вперше здобув Сеннер'юск.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 вересня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|31 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 листопада 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 листопада 2019

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 березня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 березня 2019

|}

1/2 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 червня  2020

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2019—2020
Данія
Данія